Okręty US Navy o nazwie USS "Limpkin":

 Pierwszy "Limpkin" (AMc-48) był trałowcem typu Accentor. Był w służbie w latach 1941-1946.
 Drugi "Limpkin" (AMS-195) był trałowcem typu Falcon. Był w służbie w latach 1955-1968.

Limpkin